Ez a lista a A kiskosár kalandjai című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Televíziós sorozatok epizódlistái